Area 51 kan henvise til flere artikler:

 Area 51 – et af United States Air Forces anlæg, som har vakt stor opsigt
 Area 51 (film) – film fra 2010, hvis handling centrerer omkring Area 51
 Area 51 (spil) – et computerspil, der foregår på Area 51